Instytut Wschodni w Warszawie
 Instytut Wschodni UAM w Poznaniu
 Papieski Instytut Wschodni w Rzymie

Zobacz też 
 Centrum Badań Wschodnich w Olsztynie
 Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
 Instytut Kresowy
 Południowo-Wschodni Instytut Naukowy
 Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej, Ostinstitut